David Kiptanui – ex maratoneta keniota
 Eliud Kiptanui – maratoneta keniota
 Moses Kiptanui – ex siepista e mezzofondista keniota